Барадили () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.

Население составляет 94 человека (2008 год), плотность населения составляет 17 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 9090. Телефонный код — 0783.

Покровителем коммуны почитается святая Маргарита Антиохийская, празднование 20 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.baradili.or.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики